Game Boy Light — обновлённая версия приставки Game Boy Pocket, была выпущена в апреле 1998 г. Начинка была оставлена без изменений, корпус был немного увеличен, была добавлена электролюминесцентная подсветка экрана, для использования при слабом освещении. Game Boy Light продавался только в Японии.
Позднее на смену ему пришёл Game Boy Color.

До выхода Game Boy Advance SP редакции 2003 года, являлась единственной портативной приставкой Nintendo со встроенной подсветкой экрана.

Технические характеристики 
 Процессор: 6502 8-bit (архитектура Z80) 
 Тактовая частота: 4.194304 MHz 
 Основная память: 64 Kbit (8kb) 
 Видеопамять: 64 Kbit (8kb) 
 Размер экрана: 2.6" 
 Разрешение: 160х144 пикселя 
 Максимальное число спрайтов: 40 
 Максимальное число спрайтов в строке: 10 
 Макс/мин размер спрайта: 8x16, 8x8 
 Горизонтальная развертка: 9198 KHz 
 Вертикальная развертка: 59.73 Hz 
 Звук: 4-канальный, стерео 
 Питание: DC3V 0.7W — 2 элемента типа AA 
 Размеры: 124 x 76×23 мм 
 Вес (с элементами питания): 394 гр 
 Мин/макс ёмкость картриджа: 256 Kbit — 4 Mbit (32kb — 500kb)

Портативные игровые системы